

Chimica 
 R50 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-50 – sigla del metano

Trasporti 
 R50 – tangenziale di Mons (Belgio)
 R50 – strada regionale Pretoria – Standerton (Sudafrica)